Il termine "relazione" in senso generico indica un collegamento che sussiste fra determinate entità.
Relazione – in psicologia, antropologia e sociologia, rapporto che intercorre tra due o più individui
Relazione – in matematica, sottoinsieme del prodotto cartesiano di due o più insiemi
Relazione – nelle basi di dati relazionali, struttura in cui possono essere organizzati i dati, di cui la tabella è istanza
Relazione – categoria filosofica
Relazione – testo il cui compito è di informare su un determinato fatto o argomento
Relazione – nell'alpinismo, descrizione di una via da arrampicata

Altri progetti